New Richmond (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 New Richmond (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 New Richmond (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.